Erik Rhodes (1906-1990) – attore e ballerino statunitense
 Erik Rhodes (1982-2012) – attore pornografico statunitense